Mięsień przeciwstawiacz palca małego (łac. musculus opponens digiti minimi) - mięsień małego palaca zlokalizowany w najgłębszej warstwie kłębika (kłębu palca V).

Budowa 
Mięsień przebiegający od troczka zginaczy i haczyka kości haczykowatej nadgarstka do powierzchni łokciowej bliższej połowy V kości śródręcza.

Funkcja 
Nieznaczne wyprowadzanie V kości śródręcza z płaszczyzny pozostałych kości śródręcza. Jego funkcję można wytrenować (np. u skrzypków, wiolonczelistów).

Unaczynienie 
 gałąź dłoniowa głęboka od tętnicy łokciowej

Unerwienie 
 gałąź głęboka nerwu łokciowego

Bibliografia 
Anatomia człowieka, t. 1, Anatomia ogólna kości, stawy i więzadła, mięśnie; Michał Reicher; wyd. XI (VII), Warszawa 1999; 

Przeciwstawiacz palca małego
Anatomia kończyny górnej